Amulet of talisman of fetisj
 Talisman van Karel de Grote
 De talisman (Toonder), een verhaal uit de Bommelsaga

Zie ook 
 Talismania, een geslacht van vissen